El Torneig de Los Cabos 2022, oficialment conegut com a Abierto de Tenis Mifel 2022, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La sisena edició del torneig es va celebrar entre l'1 i el 6 d'agost de 2022 al Delmar International School de Cabo San Lucas, Los Cabos, Mèxic.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022